Таврическое магометанское духовное правление — высший орган духовной власти мусульман в Таврической области.

История 
Ещё в манифесте Российской императрицы Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу» от 8 апреля 1783 года и более позднего указа от 28 июня того же года, говорилось о необходимости 

«… определить надлежащее не скудное содержания мечетям и служащим в оных школах их и на другие тому подобные полезные дела».

Таврическое магометанское духовное правление было создано именным указом императрицы Екатерины II от 23 января 1794 года.

Этим же указом назначался его глава — муфтий. Первым муфтием Правления стал крымский кади-эскер Сейт-Мехмет эфенди.

23 декабря 1831 года император Николай I утвердил «Положение о таврическом магометанском духовенстве и подлежащих ведению его делах», которым был утвержден и его первоначальный штат. Этот документ сохранял традиционную для Крыма наследственную корпоративность мусульманского духовенства.

Под духовную юрисдикцию Правления были поставлены мусульмане западных губерний: Виленской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Курляндской и Минской.

В дальнейшем по вопросам мусульман Крыма был принят ряд правовых актов, важнейшими из которых стали следующие (в хронологической последовательности):
 «О разделах имений между наследниками таврических магометан и об учреждении опек над малолетними» от 22 декабря 1833 года,
 «О порядке производства в Таврическом магометанском духовном правлении дел о неповиновении родителям» от 30 октября 1834 года,
 «О магометанском духовенстве в Таврической губернии» от 28 мая 1848 года.
 «Об утверждении штата Таврического магометанского духовного правления» от 24 мая 1904 года.

По переписи 1835 года в Крыму числились: 1 муфтий, 1 кади-эскер, 5 кадиев, 454 хатиба, 1113 имамов, 931 муэдзин, 103 мударриса, 201 аджи (гочи).

После массовой эмиграции крымских татар после Крымской войны на территорию Османской империи и уменьшению числа населённых пунктов к 1914 году на полуострове действовало уже только 729 мечетей, а численность духовенства сократилась более чем в пять раз и составила 942 человека.

Примечания

Литература 
 Павел Густерин. Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 80 с. — ISBN 978-3-659-57965-3.

Ссылки 
 Хабутдинов А. Таврическое магометанское духовное собрание
 Хабутдинов А. Таврическое магометанское духовное собрание — первый муфтият Крыма

См. также 
 Закавказские мусульманские духовные правления
 Оренбургское магометанское духовное собрание

Духовные управления мусульман
Организации, основанные в 1794 году
Крым в Новое время
Таврическая губерния
Религия в Симферополе
Ислам в Крыму
Исламские организации России
Ислам в Российской империи